Бабае́вский, Семён Петро́вич (1909—2000) — русский советский писатель и журналист, мемуарист.
 Баба́евский — российское кондитерское предприятие.
 Бабаевский район — муниципальное образование в составе Вологодской области Российской Федерации.
 Бабаевский — упразднённый в 1967 году хутор. Присоединён к хутору Лантратов в Белореченском районе Краснодарского края Российской Федерации.

См. также 
 Бабаев